Lemonia phantasma är en fjärilsart som beskrevs av Marten 1955. Lemonia phantasma ingår i släktet Lemonia och familjen mjölkörtsspinnare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mjölkörtsspinnare
phantasma